Куручай — топоним распространённый в Азербайджане и Турции.

Азербайджан 

 Куручай — река, впадающая в Каспийское море.
 Куручай — река, приток Аракса.

Турция